Taya, commune de la wilaya de Sétif en Algérie ;
 Aïn Taya, commune de la wilaya d'Alger en Algérie ;
 Taya, village de l’Ouest de la Birmanie ;
 Taya, village du département de Gomboussougou au Burkina Faso.